La Trace, film français de Bernard Favre (1983)
 La Trace, film tunisien de Néjia Bem Mabrouk (1988)
 La Trace, film turc de Yeşim Ustaoğlu (1994) 
 , film roumain de  (2020)